Impact Wrestling est une fédération professionnelle de catch basée à Nashville, Tennessee, aux États-Unis. Les employés de Impact Wrestling incluent des catcheurs professionnels (le nom de scène des employés est écrit à gauche, et le nom réel est écrit sur la droite), managers, arbitres, entrepreneurs et autres. La liste ci-jointe représente le personnel d'Impact Wrestling.

Catcheurs et catcheuses

Lutteurs

Lutteuses

Autres membres du personnel

Arbitres

Personnel backstage

Direction

Notes et références

Liens externes 
  Roster de la TNA sur le site TNAwrestling.com

Impact Wrestling
Liste en rapport avec le catch